Нагорное (), село, 
Зачепиловский поселковый совет, 
Зачепиловский район, 
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6322255101. Население по переписи 2001 года составляет 913 (417/496 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Нагорное находится на правом берегу реки Берестовая в 2-х км от места впадения в неё реки Вшивая (левый приток).
Русло реки извилистое, на нём много лиманов и заболоченых озёр.
Выше по течению примыкает село Кочетовка, на противоположном берегу — пгт Зачепиловка.
В селе есть железнодорожная станция Зачепиловка.

История 
 1850 - дата основания.

Экономика 
 Нефтебаза
 ЗАО «Зачепиловское хлебоприемное предприятие». 
 «Мирс», ООО. 
 «НАГОРНОЕ», ООО. 
 КСП «ЗАЧЕПИЛОВСКИЙ».

Ссылки 
Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Зачепиловского района